Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren steht für:

 Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren (Lied), Schlager von Fred Raymond (1925)
 Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren (Film), deutscher Spielfilm von Ernst Neubach (1952)